Amarrage peut désigner :
 amarrage, dans le domaine maritime, l'attache d'un bateau ou d'unnavire à un quai ou un poste terrestre en utilisant des cordages ;
 amarrage, en astronautique, consiste à rendre solidaires deux engins spatiaux ;
 amarrage, en spéléologie, la fixation d'une corde de progression à la paroi de la cavité ;
  amarrage, en biologie, une méthode pour calculer l'orientation préférée de deux molécules afin de former un complexe stable (idem pour l’amarrage macromoléculaire entre macromolécules).

Voir aussi 
 Mât d'amarrage, en aéronautique, un mât utilisé par les dirigeables